Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1986 года проходил с 14 по 17 июля в Киеве на Республиканском стадионе. Соревнования являлись одним из этапов отбора в сборную СССР на чемпионат Европы в западногерманском Штутгарте. На протяжении четырёх дней были разыграны 36 комплектов медалей.

В первый и единственный раз в истории соревнования чемпионата СССР не входили в программу летней Спартакиады народов СССР, легкоатлетический турнир которой прошёл 16—20 сентября в Ташкенте.

Чемпионат в Киеве стартовал всего через пять дней после завершения состязаний Игр доброй воли, на которых выступали члены национальной сборной. Тем не менее, многие спортсмены приняли участие в обоих турнирах.

Серебряный призёр Игр доброй воли Елена Белевская показала высокий результат в прыжке в длину. В третий раз в сезоне она преодолела 7-метровый рубеж, вновь улучшив личное достижение. Попытка на 7,31 м стала 12-м результатом в истории мировой лёгкой атлетики, всего на 4 сантиметра хуже рекорда СССР.

36-летняя победительница Игр доброй воли Марина Степанова близко подобралась к мировому рекорду в беге на 400 метров с барьерами. Она уступила 0,29 секунды достижению Сабине Буш, показав лучший результат в истории чемпионатов страны — 53,84.

Толкатель ядра Сергей Смирнов проиграл 8 сантиметров собственному рекорду СССР (22,24 м), который установил месяцем ранее в Таллине. Соревнования в Киеве стали для ленинградского легкоатлета четвёртыми в карьере, на которых он отправил снаряд за 22 метра. Кроме него этот рубеж в СССР покорялся только экс-рекордсмену мира Александру Барышникову (22,00 м, 1976).

Олег Проценко после неудачного выступления на Играх доброй воли совершил далёкую попытку в тройном прыжке — 17,59 м, на 10 сантиметров хуже личного рекорда.

Андрей Прокофьев, неделей ранее повторивший рекорд Европы в беге на 110 метров с барьерами (13,28), в четвёртый раз стал летним чемпионом страны с лучшим результатом в истории национальных первенств — 13,46. Рекорды чемпионатов СССР также установили Радион Гатауллин в прыжке с шестом (5,85 м) и Марина Молокова в беге на 200 метров (22,46).

По традиции отличились бегуньи на средние дистанции. В женском финале на 800 метров 7 из 8 участниц пробежали дистанцию быстрее 2-х минут. Татьяна Самоленко и Равиля Аглетдинова «разменяли» 4 минуты в беге на 1500 метров.

В течение 1986 года в различных городах были проведены также чемпионаты СССР в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 19—21 февраля — зимний чемпионат СССР по спортивной ходьбе (Сочи)
 23—24 февраля — зимний чемпионат СССР по метаниям (Адлер)
 2 марта — чемпионат СССР по кроссу (Ессентуки)
 31 мая — чемпионат СССР по спортивной ходьбе на 50 километров (Алитус)
 7 июня — чемпионат СССР по бегу на 10 000 метров среди женщин (Ленинград)
 5—7 июля — чемпионаты СССР по марафону, спортивной ходьбе и многоборьям (Москва)

Призёры

Мужчины

Женщины

Зимний чемпионат СССР по спортивной ходьбе 
Зимний чемпионат СССР по спортивной ходьбе прошёл 19—21 февраля в Сочи. В программе были соревнования в ходьбе по шоссе на 30 км у мужчин и 10 км у женщин.

Мужчины

Женщины

Зимний чемпионат СССР по метаниям 
Зимний чемпионат СССР по метаниям прошёл 23—24 февраля в Адлере на стадионах «Трудовые резервы» и «Труд». Соревнования стали одними из первых в мире, на которых было использовано мужское копьё нового образца. Официально изменения в правилах ИААФ, касающиеся смещения центра тяжести копья, вступали в силу с 1 апреля 1986 года, однако Федерация лёгкой атлетики СССР решила опробовать новинку на февральском чемпионате страны.

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по кроссу 
Чемпионат СССР по кроссу 1986 года состоялся 2 марта в курортном городе Ессентуки, РСФСР. Трасса была проложена по территории городского Парка культуры и отдыха.

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по спортивной ходьбе на 50 км 
Чемпионы СССР в ходьбе на 50 км у мужчин определились 31 мая 1986 года в Алитусе, Литовская ССР. Валерий Сунцов впервые в карьере выиграл национальное первенство.

Мужчины

Чемпионат СССР по бегу на 10 000 метров среди женщин 
Победители чемпионата страны в беге на 10 000 метров среди женщин определились 7 июня в Ленинграде на стадионе имени С. М. Кирова в рамках XXIX Мемориала братьев Знаменских.

Женщины

Чемпионаты СССР по марафону, спортивной ходьбе и многоборьям 

Чемпионаты страны 1986 года в марафонском беге, спортивной ходьбе и многоборьях состоялись 5—7 июля в Москве в рамках Игр доброй воли. Соревнования прошли на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени В. И. Ленина. В марафоне и спортивной ходьбе чемпионаты были открытыми, то есть в розыгрыше медалей участвовали также иностранные спортсмены. Благодаря этому положению регламента, Белайне Денсамо из Эфиопии стал чемпионом СССР в марафоне, а австралийка Керри Саксби — в ходьбе на 10 000 метров среди женщин. В то же время данное правило не распространялось на многоборья, поэтому национальное первенство в семиборье выиграла Наталья Шубенкова, а не американка Джекки Джойнер, ставшая первой в зачёте Игр доброй воли с новым мировым рекордом (7148 очков).

Турниры многоборцев в рамках Игр доброй воли проводились на Большой спортивной арене, одновременно на Северном спортивном ядре в рамках национального первенства соревновались атлеты, не прошедшие в состав сборной СССР. При подведении итогов чемпионата СССР учитывались результаты обоих турниров.

Александра Григорьева установила новый рекорд Европы в ходьбе на 10 000 метров по стадиону — 46.00,27.

Мужчины

Женщины

См. также 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1986
 Лёгкая атлетика на летней Спартакиаде народов СССР 1986
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 1986
 Игры доброй воли 1986

Литература

Ссылки 
 

Февраль 1986 года
Март 1986 года
Май 1986 года
Июнь 1986 года
Июль 1986 года
Спорт на Украине в 1986 году
Спорт в России в 1986 году
Спорт в Литве в 1986 году
Спортивные соревнования в Киеве
Спортивные соревнования в Сочи
Спортивные соревнования в Адлере
Спортивные соревнования в Ессентуках
Соревнования по лёгкой атлетике в Санкт-Петербурге
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
Спорт в Алитусе
Соревнования по лёгкой атлетике на Украине
1986 год в лёгкой атлетике
1986 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1986 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Литве
1986 год в Краснодарском крае
1986 год в Москве
1986 год в Ставропольском крае